All My Life est une expression anglaise qui signifie toute ma vie.


All My Life peut désigner :

Série télévisée 

 , série télévisée philippine diffusée en 2009.

Cinéma 

 All My Life, film américain de Bruce Baillie sorti en 1966 ;
 , film philippin de Laurenti Dyogi sorti en 2004 ;
 All My Life, titre original de Toute ma vie, film égyptien de Maher Sabry sorti en 2008 ;
 All My Life,  film américain de Marc Meyers et sorti en 2020.

Musique

Album 

 , album de  sorti le  ;

 , album de  sorti en 1999 ;
 , album de  sorti le  ;
 , album de Viper sorti le .

Chanson 

 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;

 All of My Life, chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;

 , chanson d'Alena Lanskaya représentant la Biélorussie à l'Eurovision 2012 ;

 All of My Life, chanson de  sortie en 1936 ;

 All of My Life, chanson d' présente sur l'album Demons and Wizards sorti le  ;
 All of My Life, chanson d' présente sur l'album de Silent Letter sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti en 1983 ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 All of My Life, chanson de  présente sur l'album de  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti en 1999 ;
 All of My Life, chanson de Mariah Carey présente sur l'album de Glitter sorti le  ;
 , chanson des  présente sur l'album  sorti le  ;
 All of My Life, chanson de  présente sur l'album de  sorti le  ;
 All of My Life, chanson de  présente sur l'album de Time Is Money sorti le  ;
 , chanson de Billy Joel sortie le  ;
 All of My Life, chanson de Krezip présente sur l'album de  sorti le  ;
 All of My Life, chanson de Flo Rida présente sur l'album de Mail on Sunday sorti le  ;
 , chanson de  sortie le .